Kvindernes individuelle bueskydning under Sommer-OL 2008 bliver afholdt 9. – 12. august. 64 bueskytter fra 37 nationer deltager.

Placeringsrunde

1. Sektion

2. Sektion

3. Sektion

4. Sektion 

Individuel Kvinder